Руто́вский (; ) — польская и австрийская фамилия.

Известные носители 
 Рутовский, Борис Никанорович (1890—1954) — советский учёный, один из организаторов промышленности эфирных масел. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
 Рутовский, Тадеуш (1852-1918) — польский общественный деятель, журналист, публицист, президент Львова (1914-1915), меценат.
 Рутовский, Фридрих Август (1702-1764) — граф, саксонский генерал-фельдмаршал.

См. также